A Escola de Ciência da Informação (ECI) é uma das instituições da UFMG. A sua fundação data de 25 de março de 1950 e a sua incorporação à Universidade Federal de Minas Gerais deu-se em 1963.

A ECI dedica-se à formação de pessoas que lidam com a ciência da informação. A Escola oferece atualmente os cursos de graduação em Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia.

O edifício conta com uma das mais peculiares arquiteturas entre as unidades da UFMG. As várias palmeiras na parte central, os jardins suspensos ao longo dos quatro andares, as sacadas e os detalhes do piso geram um interessante efeito estético.

Ver também 
 UFMG

Ligações externas 
 

Universidade Federal de Minas Gerais
Escolas de museologia